Roubo est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 André-Jacob Roubo (1739-1791), menuisier et ébéniste français, auteur d’ouvrages sur l'art de la menuiserie.

Odonyme 
 Rue Roubo, voie du  de Paris, en France, nommé en hommage à André-Jacob Roubo.

Patronyme français